Manuel López puede referirse a:

Personas 
 Manuel López (1780–1860), político argentino, gobernador de la provincia de Córdoba;
 Manuel López Cotilla (1800-1861), político mexicano;
 Manuel López (1919), futbolista mexicano;
 Manuel López (1995), futbolista argentino;
 Manuel López Llamosas, Travieso (1900-1975), futbolista español;
 Manuel José López Pérez, rector de la Universidad de Zaragoza;
 Manuel López Rodríguez, fotógrafo español; 
 Manuel Isaías López, psiquiatra mexicano;
 Andrés Manuel López Obrador (1953), político mexicano;
 Josep Manuel López Martínez (1980), Gran Maestro Internacional de ajedrez español;
 Manuel López, ciclista español;
 Manuel López, practicante de taekwondo español.
 Manuel López (1971), realizador audiovisual gallego.
 Manuel López Rodríguez (1944), futbolista español.
 Manuel Antonio López Borrero (1803-1891) militar e historiador colombiano,

 José Manuel López, desambiguación;
 Juan Manuel López, desambiguación;

 Manuel López | Especialista en Marketing Digital

Apellido compuesto 
 Manuel López-Villaseñor y López-Cano (1924–1996), pintor español;